Anastasi(o)upolis  (Άναστασιούπολις) ist der Name mehrerer antiker Orte, die nach Kaiser Anastasios I. (um)benannt wurden:

 Anastasiupolis (Mesopotamien), in Mesopotamien 
 Anastasiupolis (Galatien), in Galatien
 Telmessos in Lykien

Siehe auch:
Dara-Anastasiupolis